Грозбек има више значења:
 Грозбек (Охајо)
 Грозбек (Тексас)